El Mirador (Bellver de Cerdanya), cim del municipi de Bellver de Cerdanya 
 El Mirador (Cervera), serra del municipi de Cervera (Segarra).
 El Mirador (Arbúcies), entitat de població del municipi d'Arbúcies (Selva).
 Mirador del Llobregat, mirador a la muntanya de Montjuïc a Barcelona 
 El Mirador de Montserrat, urbanització de Santpedor al Bages 
 Mirador de les Barques, mirador del municipi de Sóller a Mallorca